En Occident, le philosophe grec Aristote ajouta aux quatre éléments d'Empédocle (terre, eau, feu et air), un cinquième élément qu'est la quintessence ou éther, constituant des astres.
 Notons également Le Cinquième Élément, film de Luc Besson, décrivant l'amour comme cinquième élément.
 Mahābhūta (Hindouisme) :
 Pṛthivī (terre),
 Āp (eau)
 tejas ou Agni (feu),
 vāyu ou vāta (vent)
 Ākāśa (espace ou éther).
 Mahābhūta ou dhātu (bouddhisme), il existe 6 éléments : 
 Paṭhavī-dhātu (terre)
 Āpo-dhātu (eau)
 Tejo-dhātu (feu)
 Vāyo-dhātu (vent)
 Ākāsa-dhātu (espace)
 Viññāṇa-dhātu (esprit) ;
 Dans la culture traditionnelle japonaise, les cinq éléments issus du Bouddhisme qui constituent le Godai sont :
 
 
 
 
 
 Dans la culture chinoise transmise en Corée et au Japon, les cinq éléments qui constituent le Wuxing sont :
  parfois traduit or
 
 
 
 .

Théorie scientifique obsolète
Alchimie